

A 
 Johann Georg Albrechtsberger (Klosterneuburg, Àustria 1736 – Viena, 1809) organista i compositor austríac.
 Johann-Georg-Daniel Arnold (Estrasburg, 1780 - 1829) dramaturg alsacià.

B 
 Johannes Georg Bednorz (Neuenkirchen, RFA 1950) físic alemany guardonat amb el Premi Nobel de Física l'any 1987.
 Georg von Békésy (Budapest, 1899 - Honolulu, 1972) biofísic i professor universitari hongarès guardonat amb el Premi Nobel de Medicina o Fisiologia l'any 1961.
 Georg Böhm (1661 - 1733) organista i compositor alemany del Barroc.
 Walther Wilhelm Georg Bothe (Oranienburg, Brandenburg, 1891 - Heidelberg 1957) físic, matemàtic, químic i professor universitari alemany.
 Georg Brandt, 1694, Skinnskatteberg, Comtat Västmanland - 1768, Estocolm) químic i mineralogista suec.
 Georg Büchner (Goddelau, 1813 - Zuric, 1837), dramaturg i prosista alemany.

C 
 Georg Cantor (1845, Sant Petersburg - 1918, Halle), matemàtic i filòsof, creador de la teoria de conjunts moderna.

D 
 Hans Georg Dehmelt (Görlitz, 1922) físic i professor universitari estatunidenc, d'origen alemany, guardonat amb el Premi Nobel de Física l'any 1989.

F 
 Georg Friedrich Fuchs (Magúncia, 1752 - París, 1821) compositor, clarinetista i professor de música alemany.

G 
 Hans-Georg Gadamer (1900 -2002) filòsof alemany que conreà l'hermenèutica i realitzà comentaris sobre filosofia antiga.

H 
 Johann Georg Hamann (Königsberg, 1730 - Münster, 1788) filòsof i escriptor alemany.
 Georg Friedrich Händel (Halle, 1685 – Londres, 1759), compositor del Barroc britànic nascut a Alemanya.
 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Stuttgart, 1770 - Berlín, 1831), filòsof alemany de l'idealisme.
 Georg Herwegh (1817 - 1875), poeta alemany.
 Georg von Hessen-Darmstadt també conegut com a Jordi de Hessen-Darmstadt (Darmstadt, 1669 - Barcelona, 13 de setembre de 1705), militar alemany.
 Georg Karl von Hevesy (Budapest, Imperi austrohongarès 1885 - Friburg de Brisgòvia, Alemanya 1966), físic i químic hongarès guardonat amb el Premi Nobel de Química l'any 1943.

K 
 Georg Kaiser (1878, Magdeburg - 1945, Ascona, Suïssa) dramaturg expressionista alemany.
 Georg Kerschensteiner (Munic, 1854 - 1932) pedagog i matemàtic alemany.
 Kurt Georg Kiesinger (Ebingen, Imperi Alemany 1904 - Tübingen, RFA 1988), polític conservador alemany, Canceller d'Alemanya de 1966 a 1969.
 Ewald Georg von Kleist o Ewald Jürgen von Kleist (1700 – 1748) clergue luterà, jurista i físic alemany.
 Georg Klotz(St. Leonhard in Passeier, 1919 - Schönberg im Stubaital, Tirol, 1976) activista independentista sudtirolès, militant del grup armat Befreiungsausschuss Südtirol (BAS).
 Georg Kolbe (Waldheim, 1877 - Berlín, 1947) escultor alemany.
 Georg von Küchler (1881 - 1968), mariscal de camp alemany durant la II Guerra Mundial.

L 
 Georg Christoph Lichtenberg (1742, Ober-Ramstadt - 1799, Göttingen) escriptor alemany i catedràtic de física experimental.
 Georg Listing (1987, Halle, Alemanya) baixista del grup de música alemany Tokio Hotel.
 Georg Leibbrandt (1899 – 1982), acadèmic i polític alemany.
 Georg Lukács, György Lukács o Georg Lukács (Budapest, Hongria, 1885 — 1971) filòsof marxista i hegelià i crític literari hongarès

M 
 Georg Mendel també conegut Gregor Mendel fundador de la genètica moderna.
 Johann Georg Leopold Mozart (Augsburg, 1719 – Salzburg, 1787) compositor alemany post barroc.
 Carl Georg Müller (Rosheim, 1796 - Bœrsch, 1879) autor de teatre alsacià.

O 
 Georg Simon Ohm (1789 - 1854) físic alemany.

P 
 Georg Friedrich Ferdinand Prinz von Preußen també conegut com a Jordi Frederic de Prússia (Bremen, 1976), cap de la casa reial dels Hohenzollern i pretendent al tron de Prússia.

R 
 Georg Wilhelm Richmann (1711 – 1753) físic alemany.
 Georg Friedrich Bernhard Riemann(Breselenz, Hannover, 1826 – Selesca, Llac Major, 1866), matemàtic alemany.
 Georg Joachim Rheticus (1514-1574), matemàtic, i col·laborador de Nicolau Copèrnic.

S 
 Per Georg Scheutz (1785 — 1873) advocat, traductor i inventor suec del .
 Georg Simmel (Berlín, 1858 – Estrasburg, 1918) sociòleg alemany.
 Georg Solti (Budapest, 1912 - 1997) director d'orquestra hungaro- britànic.
 Carl Friedrich Georg Spitteler (Liestal, Suïssa 1845 - Lucerna 1924) escriptor suís en alemany guardonat amb Premi Nobel de Literatura l'any 1919.
 Friedrich Georg Wilhelm von Struve (1793 - 1864) astrònom alemany bàltic.

T 
 Georg Philipp Telemann (Magdeburg, 1681 - Hamburg, 1767) compositor barroc alemany.

V 
 Johann Georg Hermann Voigt (Osterwieck, 1769 – Leipzig, 1811) compositor alemany.

W 
 Georg Michael Welzel conegut com a Heinz Ches (Cottbus, Alemanya 1944 - Tarragona, 1974) ciutadà alemany executat el mateix dia que Salvador Puig-Antich.
 Georg Wittig (Berlín, 1897 - Heidelberg, 1987) químic alemany guardonat amb el Premi Nobel de Química l'any 1979.